

Nom de famille 

 Anne-James Chaton (1970- ) est un écrivain français.
 Jeanne Chaton (1899-1989), historienne française.

Pseudonyme 
 Chaton est un des pseudonymes de l'auteur-compositeur-interprète Simon Rochon Cohen (1983- ).

Zoologie 
Le chaton est le petit du chat.

Botanique 
Le chaton correspond à une inflorescence souple, généralement pendante, caractéristique de certains arbres tels que le platane appartenant aux familles des Salicacées, des Fagacées et des Bétulacées.

Bijouterie 
Le chaton est une partie éventuelle d'un joyau, en particulier une bague. Il correspond à l'endroit où est enchâssée la gemme.

Autres 
 Opération Chaton Acoustique est un projet de la Direction de la science et technologie de la CIA entre 1961 et 1966.
 ChatON est un service de messagerie instantanée sur téléphone portable proposé par Samsung Electronics.
 CHATONS est une association de fournisseurs de service internet dans l'esprit libriste. Le sigle signifie « Collectif des Hébergeurs Alternatifs, Transparents, Ouverts, Neutres et Solidaires ».

Références